Lukovec je ime več naselij v Sloveniji:
 Lukovec, Sevnica (Slovenija) 
 Lukovec, Litija (Slovenija)
 Lukovec, Komen (Slovenija)
 Lukovec, Rasinja (Hrvaška)

Naselja v Sloveniji